Odell kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Odell (Bedfordshire), VK
Odell (Illinois), VS
Odell (Nebraska), VS
Odell (Oregon), VS